Двадцать пятый сезон женской сборной России по футболу.

В юбилейном сезоне Сборная в пятый раз завоевала право участвовать в финальной части Чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Впервые за сезон Сборная провела три матча с одним соперником (три поражения от сборной Бельгии с результатами: 0:5, 0:3 и 1:3).

Впервые за сезон Сборная проиграла шесть матчей с крупным счетом с разницей мячей 0:22. Ранее за сезон таких поражений было три в 2002 (1:12), 2013 (1:19) и 2014 (1:19).

Неудачное выступление в отборочном турнире к Чемпионату Европы (путёвка завоевана только в последнем туре, с отставанием от 1—го места в 10 очков) и в коммерческих турнирах опустили Сборную в рейтинге на 23 место.

Рейтинг ФИФА

⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Кубок Алгарве
Россия в третий раз участвовала в розыгрыше Кубка Алгарве.

Матчи
Матчи женской сборной России по футболу в 2016.

Официальные матчи
 Легенда

Благодаря ничейному результату в матче со сборной Венгрии (текущее 2-е место) сборная Германии досрочно завоевала первое место в группе 5.

Игры и голы

|-
!colspan=14style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания

См. также

Ссылки